Taga, une commune rurale du département de Léo au Burkina Faso
Taga, une commune rurale du département de Péni au Burkina Faso
Taga, une commune rurale du département de Zorgho au Burkina Faso
Taga, un bourg du district d'Inukami, dans la préfecture de Shiga au Japon
Țaga, une commune de Roumanie